Сергей Александрович Борзенко:
 Борзенко, Сергей Александрович (1909—1972) — фронтовой корреспондент, Герой Советского Союза.
 Борзенко, Сергей Александрович (род. 1986) — украинский футболист.